Airport Express steht für:
 Airport Express (Hongkong), eine Linie der Mass Transit Railway (MTR) in Hongkong 
 Lufthansa-Airport-Express, ehemaliger deutscher Fernverkehrszug
 Apple AirPort Express, WLAN-Basisstation mit integriertem Printserver und Audio-Streaming-Client, siehe Apple_AirPort#AirPort_Express
 A'REX Airport Express, die Verbindung zwischen Flughafen Incheon, Flughafen Gimpo und der Stadt Seoul (Südkorea)